Suppes ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Suppes (1880–1918), deutscher Architekt, siehe Otto Rometsch
 David Suppes (* 1988), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler
 Otto Suppes (1836–1911), deutscher Reichsgerichtsrat
 Patrick Suppes (1922–2014), US-amerikanischer Wissenschaftstheoretiker